Romantic Warrior – album in studio dei Return to Forever, pubblicato nel 1976
Romantic Warrior – gruppo musicale tedesco